Валентин Василев Валчев (Стара Загора, 18. октобар 1961), познатији као Валентин Валдез или Валдез, бугарски је поп-фолк певач.

Дискографија

Албуми 
 -{Мисъл за жена}- (1994)
 -{Не се навеждай}- (1994)
 -{Балканска душа}- (1996)
 -{Жега}- (1997)
 -{Сексиндустрия}- (1998)
 -{Чака рака}- (1999)
 -{The best – очаквано от Вас}- (1999)
 -{Намеса в интереса}- (2000)
 -{Кумири на тълпата}- (2001)
 -{Лоша компания}- (2002)
 -{Неонова империя}- (2003)

Спотови 

Рођени 1961.
Бугарски певачи
Поп-фолк певачи